GOST 7.67 o ISO 3166-88 es el estándar de GOST para códigos de países.

El estándar define el nombre de país en ruso e inglés, mediante códigos formadas por 3 letras cirílicas, tres y dos letras del alfabeto latino, o mediante números. Las letras latinas son las mismas que las de los códigos ISO 3166 (aunque, en la práctica, hay diferencias con este código que no están introducidas en GOST 7.67, por ejemplo, el código ROM de Rumanía, que se cambió a ROU).

GOST 7.67-94

Referencias 

 Коды названий стран, en el sitio web oficial del TGTU.

Geocódigos